Несторион — греческий топоним. Может означать:

 Несторион — село.
 Несторион (дим) — община.